David Bates (povjesničar), pisac knjiga of eng. kralju Vilimu I. i Odi, biskupu Bayeuxa
David Bates (fizičar), dobitnik Hughesovog odličja 1970.
David Bates (slikar), amer. slikar (1952.)
David Bates (pjesnik), amer. pjesnik (1809. – 1870.)
David Bates (kriket), eng. kriketaš